Weißelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Weißelberg (1883–1972), Siegener Oberbürgermeister (CDU)
 Jörg Weißelberg (* 1968), deutscher Gitarrist, Songwriter und Musikproduzent

Siehe auch:
 Weiselberg